Фрејзер има више значења:
 Фрејзер
 Фрејзер (Ајова)
 Фрејзер (Мичиген)
 Фрејзер (Колорадо)